Кухарёво или Кухарево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кухарёво — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Кухарёво — станция в Исилькульском районе Омской области.
 Кухарёво — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Кухарево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Кухарево — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Кухарево — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.